Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Committee) (IASC).  
 Міжнародна асоціація пошуку астероїдів (International Asteroid Search Collaboration) (IASC).  

 Міжнародна комісія з повітряних перевезень - (International Air Services Commission)(IASC).